Az Zarqā’ kan syfta på följande platser:

Förenade Arabemiraten 

 Zirkuh (ö), Abu Dhabi,

Jordanien 

 Zarqa, guvernementshuvudort, 
 Zarqa (guvernement), 

Robotskapade Jordanienförgreningar